Larkin steht für:
 Larkin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Larkin (Band), Folkband

Larkin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Larkin (Alabama)
 Larkin (Arkansas)
 Larkin (Michigan)